Allan Dwan – regista e sceneggiatore statunitense di origine canadese
Jack Dwan – cestista statunitense
Tom Dwan – giocatore di poker statunitense